Reina peut signifier :

Toponyme 

Reina, une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure.

Patronyme 

Carlo Reina (1881-1935), un militaire italien.
Giuseppe Maria Reina (1954-), une personnalité politique italienne.
Miguel Reina (1946-), un ancien joueur de football espagnol.
Pepe Reina (1982-), un joueur de football international espagnol.
Reina Miyauchi (1978-), une chanteuse japonaise.
Patronyme hispanique
Patronyme italien